Не́стерова — женская форма русской фамилии , а также топоним. 

 Носительницы фамилии 
 Нестерова, Алевтина Никитична (род. 1945) — чувашская поэтесса.
 Нестерова, Анна Николаевна (в девичестве Родионова; 1751—1827) — российская благотворительница; основательница Казанского Родионовского института благородных девиц.
 Нестерова, Галина Тимофеевна (род. 1945) — депутат Верховного Совета СССР 8-го и 9-го созывов.
 
 Нестерова Зинаида Георгиевна (Горячева; 1940—2014) — советская и российская актриса.
 Нестерова, Ирина Игоревна (род. 1957) — балерина Большого театра.
 
 Нестерова, Марина Владимировна (известна как: Мара; род. 1978) — российская рок-певица, музыкант и автор песен.
 
 Нестерова, Нина Максимовна (1920—1980) — заслуженный тренер РСФСР по плаванию.
 Нестерова, Ольга Мартиниановна (1916—2009) — эстрадная певица.

Составные фамилии 
 Сеткина-Нестерова, Ирина Фроловна (1900—1990) — советский режиссёр документального кино, лауреат трёх Сталинских премий. Топоним 
 Нестерова — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.
 Нестерова — деревня в Ишимском районе Тюменской области.
 Нестерова — река в Томской области.
 Нестерова — река в Ненецком автономном округе.

 См. также